Морозовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Вологодская область
 Морозовское сельское поселение — входит в Верховажский район

Воронежская область
 Морозовское сельское поселение — входит в Россошанский район
 Морозовское сельское поселение — входит в Эртильский район

Ивановская область
 Морозовское сельское поселение — входит в Тейковский район

Кировская область
 Морозовское сельское поселение — входит в Котельничский район

Омская область
 Морозовское сельское поселение — входит в Омский район